Terremoto del Gargano del 1414
Terremoto del Gargano del 1646
Terremoto del Gargano del 1893